Géopolis était un magazine télévisé de géopolitique diffusé sur France 2 ;
 Geopolis est une base de données sur les agglomérations du monde conçue par François Moriconi-Ebrard ;
 Géopolis est une gamme de scooter de la marque Peugeot.